Дмитрий Хаустов:
 Хаустов, Дмитрий Александрович (род. 1975) — российский телеведущий.
 Хаустов, Дмитрий Станиславович (род. 1988) — российский популяризатор философии и литературы, лектор.